Ignaz Goldziher (Székesfehérvár, 1850-Budapest, 1921) fue un islamólogo húngaro.

Biografía 
Nació el 22 de junio de 1850 en Stuhlweissenburg. Judío, fue secretario de la comunidad judía en Budapest. Hablaba árabe de manera fluida. Profesor de la Universidad de Budapest, falleció el 13 de noviembre de 1921 en Budapest. En 1987 Raphael Patai publicó sobre su figura Ignaz Goldziher and His Oriental Diary: A Translation and Psychological Portrait.

Fue autor de obras como Die Zahiriten (1884), Muhammedanische Studien (1889-1890) y Vorlesungen über den Islam (1910), entre otras.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nacidos en Székesfehérvár
Fallecidos en Budapest
Islamólogos
Profesores de la Universidad Eötvös Loránd